Schanidse ist der Familienname folgender Personen:

 Akaki Schanidse (1887–1987), sowjetischer Philologe
 Dito Schanidse (1937–2010), sowjetischer Gewichtheber